Romulo Gallegos puede referirse a:

 Rómulo Gallegos, político y novelista venezolano.
 Premio Rómulo Gallegos, un premio literario de novela otorgado por el gobierno de Venezuela.
 Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG), una universidad venezolana.
 Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, una institución.
 Rómulo Gallegos, municipio del estado Apure, Venezuela.
 Rómulo Gallegos, municipio del estado Cojedes, Venezuela.
 Rómulo Gallegos, parroquia del municipio Casacoima del estado Delta Amacuro, Venezuela.
 Avenida Rómulo Gallegos, vía de transporte de la ciudad de Caracas, en el estado Miranda, Venezuela.
Avenida Rómulo Gallegos, vía de transporte de la ciudad de San Juan de los Morros, en el estado Guárico, Venezuela.